Bart de Ligt – politico olandese
 Daan de Ligt – poeta olandese
 Luuk de Ligt – storico olandese
 Matthijs de Ligt – calciatore olandese